Jeunesse Esch er en fodboldklub fra Luxembourg. Klubben er hjemmehørende i byen Esch-sur-Alzette.

Titler 
 Luxembourgske mesterskaber (28): 1921 ... 2010
 Luxembourgske pokalturnering (12): 1935 ... 2000

Fodboldklubber i Luxembourg